SERT se može odnositi na:
 Serotoninski transporter, protein
 Alat za rangiranje efikasnosti servera (), softver